И́зола-Бе́лла ():
 Изола-Белла — остров на озере Лаго-Маджоре;
 Изола-Белла — остров в Ионическом море (город Таормина).